|-
| (57601) 2001 TY96||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57602) 2001 TA102||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57603) 2001 TM102||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57604) 2001 TF105||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57605) 2001 TA106||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57606) 2001 TU110||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57607) 2001 TZ110||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57608) 2001 TY114||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57609) 2001 TD116||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57610) 2001 TK116||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57611) 2001 TM116||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57612) 2001 TY116||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57613) 2001 TC124||||12 жовтня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (57614) 2001 TY125||||12 жовтня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (57615) 2001 TJ133||||12 жовтня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (57616) 2001 TV137||||14 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57617) 2001 TV139||||10 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57618) 2001 TN142||||10 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57619) 2001 TJ147||||10 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57620) 2001 TV147||||10 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57621) 2001 TN151||||10 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57622) 2001 TY151||||10 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57623) 2001 TB153||||10 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57624) 2001 TZ157||||10 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57625) 2001 TJ158||||10 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57626) 2001 TE165||||15 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57627) 2001 TO168||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57628) 2001 TR168||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57629) 2001 TY168||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57630) 2001 TY171||||14 жовтня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57631) 2001 TK179||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57632) 2001 TB182||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57633) 2001 TJ182||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57634) 2001 TR182||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57635) 2001 TF183||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57636) 2001 TT187||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57637) 2001 TH189||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57638) 2001 TL190||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57639) 2001 TO190||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57640) 2001 TC191||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57641) 2001 TW191||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57642) 2001 TH196||||14 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57643) 2001 TV199||||11 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57644) 2001 TV201||||11 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57645) 2001 TK202||||11 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57646) 2001 TO202||||11 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57647) 2001 TL203||||11 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57648) 2001 TM203||||11 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57649) 2001 TG210||||13 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57650) 2001 TH217||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57651) 2001 TQ218||||14 жовтня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57652) 2001 TR224||||14 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57653) 2001 TE226||||14 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57654) 2001 TL226||||14 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57655) 2001 TU228||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57656) 2001 TG229||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57657) 2001 TF230||||15 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 57658 Нілрем (Nilrem)||||17 жовтня 2001||Астрономічна обсерваторія Юра||Мішель Орі
|-
| (57659) 2001 UP4||||18 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (57660) 2001 UY6||||18 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (57661) 2001 UQ12||||24 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (57662) 2001 UJ13||||24 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (57663) 2001 UA15||||24 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (57664) 2001 UY17||||26 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57665) 2001 UL24||||18 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57666) 2001 UW24||||18 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57667) 2001 UN25||||18 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57668) 2001 UM27||||18 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57669) 2001 UO29||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57670) 2001 UB30||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57671) 2001 UN31||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57672) 2001 UA33||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57673) 2001 UY33||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57674) 2001 UD35||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57675) 2001 UG36||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57676) 2001 UR36||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57677) 2001 UT41||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57678) 2001 UL44||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57679) 2001 UD46||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57680) 2001 UW47||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57681) 2001 UJ48||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57682) 2001 UO48||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57683) 2001 UK53||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57684) 2001 UG58||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57685) 2001 UK58||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57686) 2001 UL65||||18 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57687) 2001 UL66||||18 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57688) 2001 UH73||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57689) 2001 UM73||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57690) 2001 UA74||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57691) 2001 UH74||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57692) 2001 UG75||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57693) 2001 UD76||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57694) 2001 UU76||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57695) 2001 UK77||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57696) 2001 UH83||||20 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57697) 2001 UJ83||||20 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57698) 2001 UC86||||16 жовтня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (57699) 2001 US88||||16 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57700) 2001 US93||||19 жовтня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

57600